Live at Montreux ist der Titel bzw. Titelzusatz folgender Konzertfilme und Musikalben:

 Live at Montreux (Album), Jazzalbum von Sun Ra (1976)
 Live at Montreux 1975, Konzertfilm (2004) bzw. Album (2018) von Charles Mingus
 Live at Montreux 1981, Album von Mike Oldfield (2006)
 Live at Montreux 1986, Konzertfilm von Eric Clapton (2006) 
 Legends: Live at Montreux 1997, Album und DVD von der gleichnamigen Konzertreihe des Montreux Jazz Festivals
 Miles & Quincy Live at Montreux, Jazzalbum von Miles Davis und Quincy Jones (1993)